Tarrafal kan syfta på:

Geografi

Kap Verde 

 Concelho do Tarrafal, kommun, 
 Tarrafal (kommunhuvudort i Kap Verde), Concelho do Tarrafal, 
 Tarrafal de São Nicolau (kommun), kommun, 
 Tarrafal de São Nicolau, ort, 

Robotskapade Kap Verdeförgreningar